Олег Валерьевич Ларичев (род. 1972) — математик, экономист, портфельный управляющий и член инвестиционного комитета компании «Тройка Диалог».

Биография
Окончил среднюю школу с серебряной медалью (1989). Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1993). Окончил факультет совершенствования языковой подготовки Московского государственного лингвистического университета. Получил степень магистра экономики в Российской экономической школе.

Эксперт по экономике в Российско-европейском центре экономической политики (1995—1996). аналитиком в московском представительстве Лондонской школы экономики.

Работает в компании Тройка Диалог (с 1996). Является председателем Инвестиционного комитета УК Тройка Диалог и отвечает за процесс принятия инвестиционных решений. Cтал членом Инвестиционного комитета УК Тройка Диалог в марте 1998 года, а в апреле 2005 года возглавил Отдел управления инвестициями. Олег Ларичев, обладавший более чем 11-летним опытом работы на российском рынке ценных бумаг неоднократно признавался лучшим портфельным менеджером в России.. В 2006 году — первое место в рейтинге портфельных инвесторов.

Проработав в УК «Тройка Диалог» 16 лет, Ларичев покинул компанию (2012). Уход Ларичева, по его словам, был связан с личными планами: «Я хотел бы взять небольшой перерыв и рассмотреть новые карьерные возможности и проекты»..

Примечания

Ссылки
 
 
 
 
 

Выпускники ВМК МГУ